The Out-of-Towners (dt. Die Auswärtigen) steht für:

 The Out-of-Towners, Originaltitel von Nie wieder New York, US-amerikanischer Film von Arthur Hiller (1970)
 The Out-of-Towners, Originaltitel von Schlaflos in New York, US-amerikanischer Film von Sam Weisman (1999)
 The Out-of-Towners (Album), Album des Keith-Jarrett-Trios (2001/2004)